Хајнрих XIII Вителсбах (Ландсхут, 19. новембар 1235- Бургхаузен, 3. фебруар 1290)је био војвода Баварске. Био је син Отона II и Агнес од Палатината.

Потомство
Хајнрих се око 1250. године оженио Елизабетом, ћерком угарског краља Беле IV и Марије Ласкарине, из династије Арпада. Елизабета и Хајнрих су имали десеторо деце:

 Агнеса од Вителсбаха (јануар 1254. - 20. октобар 1315.) - придружила се цистерцитском реду и постала монахиња.
 Агнеса од Вителсбаха (17. јул 1255. - 10. мај 1260.) - добила име по старијој сестри.
 Агнеса од Вителсбаха (29. октобар 1256. - 16. новембар 1260.) - добила име по својим старијим сестрама.
 Елизабета од Вителсбаха (23. април 1258. - 8. август 1314.) - придружила се цистерцитском реду и постала монахиња.
 Ото III, војвода од Баварске (11. фебруар 1261. - 9. новембар 1312.)
 Хенри од Вителсбаха (23. фебруар 1262. - 16. септембар 1280.) 
 Софија од Вителсбаха (око 1264. - 4. фебруар 1282.) - удата за Попа VIII од Хенеберга.
 Катарина од Вителсбаха (9. јун 1267. - 9. јануар 1310.) - удата за Фридриха Туту од Мејзена. 
 Луј III, војвода Баварски (9. октобар 1269. - 9. октобар 1296.)
 Стефан I, војвода Баварски (14. март 1271. - 10. децембар 1310.)

Породично стабло

Спољашње везе
 Árpád-ház
 A Pallas nagy lexikona

Рођени 1235.
Умрли 1290.
Династија Вителсбах